4-MBC may refer to:

 4-Metilbenzilkatinon, ili Benzedron, sintetički stimulant.
 4-Metilbenziliden kamfor, UVB-rezistentni derivat kamfora.